Ignacio María González (1838–1915) politikus, a Dominikai Köztársaság elnöke (1873–1874)
 Ignacio María González (1982) uruguayi labdarúgó

Lásd még
 Ignacio González (egyértelműsítő lap)